Jefferson Rodrigues, mais conhecido como Jé, (Porto Alegre, 28 de fevereiro de 1978) é um futebolista brasileiro.

Carreira

Como jogador 

Participou do elenco do Grêmio, que venceu a Copa Libertadores da América de 1995.

Disputou o  Campeonato Gaúcho, pelo Canoas noas anos de 2010,2011 e 2012 , atualmente está aposentado .

Títulos 

 Grêmio
 Copa do Brasil de 1997
 Campeonato Gaúcho:1995 e 1996
 Taça Libertadores da América:1995
 Recopa Sul-Americana:1996
 Campeonato Brasileiro:1996

Ligações externas
Ogol

Soccer Way

Correio do Povo, 22 de Setembro de 1997: Grêmio 2x0 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro:Jé participa da vitória contra os paulistas

Correio do Povo, 22 de Janeiro de 2000: Atlético Mineiro x Grêmio pela Copa-Sul Minas: Jé começa como titular

Correio do Povo, 2 de Setembro de 2000: Flamengo 3x0 Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: Este foi o último jogo de Jé com a camisa do Grêmio

Futebolistas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futebolistas do Clube Esportivo Bento Gonçalves